Olympic (horloge), een Nederlandse fabrikant van horloges
Olympic (kleding), een fabrikant van sportkleding
Olympic (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Olympic Airlines, een Griekse luchtvaartmaatschappij
Olympic-klasse, een klasse van schepen, gebouwd door de White Star Line.
Olympic (schip, 1911), een schip uit deze klasse, zusterschip van de Titanic

Sport
Olympic Experience Amsterdam, een Nederlands sportmuseum, gevestigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam
Olympic Cocktail (1984- 1999), een dressuurpaard en dekhengst

Voetbal
Olympic Club Charleroi, een voetbalploeg uit Charleroi
Olympic Ledegem, een Belgische voetbalclub uit Ledegem
Blackburn Olympic FC, een voormalige Engelse voetbalclub uit Blackburn
Derry Olympic, een voormalige Noord-Ierse voetbalclub uit de stad Londonderry
Olympic FC de Niamey, een Nigerese voetbalclub uit de hoofdstad Niamey
Al Olympic Zaouia, een Libische voetbalclub uit Az Zawiyah

Schaatsbanen in Amerika
Olympic Oval, de schaatsbaan van Calgary in Canada
Richmond Olympic Oval, de Olympische schaatshal in Richmond (Brits Columbia), voor de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver
James B. Sheffield Olympic Skating Rink, de ijsbaan van Lake Placid
Utah Olympic Oval, de schaatsbaan van Salt Lake City, voor de Olympische Winterspelen van 2002

Olympic (Washington)
Olympic (Washington), een schiereiland tussen de Stille Oceaan en Puget Sound, in de Amerikaanse staat Washington
Olympic snow mole, een dier dat hier endemisch is
Olympic Wilderness, een gebied op dit schiereiland onder strikte federale bescherming, geen gemotoriseerde activiteit toegestaan
Olympic National Park, een nationaal park op dit schiereiland
Olympic National Forest, een natuurgebied met een lagere beschermingsstatus dan het nationaal park
Olympic Mountains, een bergketen op dit schiereiland

Zie ook
Olympics (doorverwijspagina)
Live at the Grand Olympic Auditorium, een live album van de Amerikaanse band Rage Against the Machine